Гедда Ґаблер, «Ѓедда Ґ́аблер» — п'єса норвезького драматурга Генріка Ібсена, яка була вперше поставлена ​​в 1891 році у в Мюнхені.
 Метью Грей Габлер, Метью Ґрей Ґублер (англ. Matthew Gray Gubler; 9 березня 1980, Лас-Вегас) — американський актор та режисер.